Casa Ferri ima više značenja:
 Casa Ferri, Reggio Emilia
 Casa Ferri, Rimini